Godbout est un nom propre notamment porté par :

Patronyme 

 Adélard Godbout (1892-1956), premier ministre du Québec
 Claude Godbout (1941- ), producteur québécois
 Clément Godbout (1939 - ), syndicaliste québécois
 Jacques Godbout (1933- ), écrivain québécois
 Jacques T. Godbout (1939 - ), sociologue québécois
 Marc Godbout (1951- ), homme politique canadien
 Réal Godbout (1951- ), dessinateur et scénariste québécois de bande dessinée
 Yvan Godbout (1969- ), écrivain québécois

Toponyme 

 Godbout, municipalité du Québec

Notes et références

Notes

Références 
Godbout sur Filae 
Godebout sur Géopatronyme 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand